Kivra kan avse:

Kivra (företag) – ett företag som tillhandahåller en digital brevlåda i Sverige
Kivra, Estland – en by i landskapet Harjumaa i Estland  ()
Kūh-e Kīvreh – ett berg i Iran.